Георгий Владимирович Робиташвили — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1906 году в селе Ахашени. Член КПСС.

С 1931 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1931—1984 гг. — ассистент кафедры автомобильных дорог Закавказского института дорожных инженеров и Закавказского дорожного института, главный инженер Главного управления автомобильных дорог Грузинской ССР, начальник Главного управления автомобильных дорог Грузинской ССР, министр автомобильных дорог Грузинской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Грузинской ССР 2-10-го созывов.

Был одним из основоположников современного дорожного хозяйства Грузии. Внес большой вклад в модернизацию и улучшение дорожной сети Грузии и развитие её инфраструктуры. Был участником международного конгресса по дорожным вопросам. Опубликовал важные монографии по вопросам дорожного хозяйства.

Умер в Тбилиси в 1988 году.

Сочинения 
 ყულევის ტერმინალში და მასთან დამაკავშირებელ თბილისი-ფოთის სარკინიგზო მაგისტრალის მონაკვეთზე ნავთობპროდუქტების გადაზიდვა-შენახვის * * * დროს შესაძლო ავარიული სიტუაციების მათემატიკური მოდელირება : მონოგრაფია (თანაავტორი). — თბილისი, 2009. — 112გვ.
 საავტომობილო გზების განვითარება საქართველოში (ავტორი). — თბილისი, საბჭოთა საქართველო, 1988
 საქართველოს სამხედრო გზა (ავტორი). — თბილისი, საბჭოთა საქართველო, 1984. — 181გვ.
 საქართველოს საავტომობილო გზები (ავტორი). — თბილისი, საბჭ. საქართველო, 1968. — 250გვ.
 საგზაო საქმის საფუძვლები (ავტორი). — ტფილისი, ტექნიკა და შრომა-ს გა-მა და სტ., 1936. — 443გვ.

Ссылки 
 საქართველოს არქიტექტორთა და მშენებელთა ენციკლოპედია. — თბ., 2017. — გვ.492 [Энциклопедия архитекторов и строителей Грузии.]

Народные комиссары и министры Грузинской ССР
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 10-го созыва